Baras autre nom de térébenthine tombé en désuétude.

Patronyme 

 Aurélie Baras, graphiste et illustratrice française ;
 Paul Baras, pilote automobile français ;
 Sara Baras, danseuse espagnole de flamenco.

Lieu 
Baras est un nom de lieu notamment porté par :

 Baras (Catanduanes), une municipalité des Philippines ;
 Baras (Rizal), une municipalité des Philippines ;
 Baras (Indonésie), un district de Sulawesi occidental.